Тётя — сестра отца или матери, а также жена дяди. Другими словами, тётя (тётка) — женщина по отношению к детям своего брата или сестры, а также к детям брата или сестры своего мужа.

Обратное отношение — племянник и племянница, то есть если женщина приходится кому-то тётей, то те, в свою очередь, приходятся ей племянниками и племянницами.

Когда хотят подчеркнуть родственную связь, то обычно делают уточнение типа: моя родная тётка. Это говорит о том, что женщина, приходящаяся тётей, является или сестрой отца, или сестрой матери, что исключает жену дяди. Это справедливо и в отношении более дальнего родства моя двоюродная и моя троюродная тётя. Когда же хотят подчеркнуть, что тётя — жена дяди, делают уточнение тётка по мужу.

В старину сестру деда или бабушки называли великая тётя или внучатая тётя, хотя понятней её будет назвать двоюродной бабкой. Обратное отношение здесь будет — внучатый племянник и внучатая племянница. Также тётя по линии отца и матери имела разные названия. Стрыя (стрия, стрыня, стрыйна) — тётя по отцу (сестра отца). Вуйна — тётя по матери (сестра матери).

Употребление 
Тётушка (ласкательное от «тётя») употребляется чаще в разговорной речи, чтобы передать доброе, хорошее отношение к ней. Например, «Передавайте привет тётушке Зинаиде…». Тётушка отличается от слова тётенька, которое хотя и является формально также ласкательным от «тётя», чаще используется в разговорной речи детьми или как обращение к старшей по возрасту женщине. Примеры: «Тётенька, отпустите меня, тётенька…», «Приходила незнакомая тётенька, спрашивала маму…».

Другое значение слова «тётя» («тётка») (простонародное, шутливое или используемое в детской речи) — взрослая женщина. Например, «Маме звонила какая-то тётя», «Уселись тётки на лавочке».

В повести «Каштанка» А. П. Чехова, «Тёткой» клоун назвал маленькую собачку, найденную на улице и взятую им в цирковой номер. Настоящая кличка собачки была Каштанка.

Названия предметов 
 Тёткой иногда именуется пистолет ТТ, Ауди ТТ и так называемый поезд-кукушка.

См. также 

 Родство
 Пашкевич, Алоиза Степановна, белорусская поэтесса, известная под псевдонимом Тётка
 Засулич, Вера Ивановна, использовавшая в том числе псевдоним Тётка

Ссылки 
 Термины генеалогии

Родственные отношения
Женщина